Тибор Надь ():
 Надь, Тибор (дипломат) (род. 1949) — американский дипломат
  (род. 1962) — венгерский футболист, игрок сборной Венгрии по футболу
  (род. 1991) — венгерский футболист